Појам Натал може да се односи на:

 Натал (Бразил), је град у Бразилу у савезној држави Рио Гранде до Норте
 Квазулу-Натал
 Колонија Натал, бивша британска колонија
 Покрајина Натал, бивша провинција Јужноафричке Републике
 Република Натал, бивша бурска република